Tomorrow Never Dies ist 
 der Originaltitel des 1997 veröffentlichten Film James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie
 der Name des Titelsongs von Sheryl Crow, siehe Tomorrow Never Dies (Lied)
 der Name des Soundtracks des gleichnamigen Films, siehe Tomorrow Never Dies (Soundtrack)